Beszterce (, von ur *-bistr ‚klar, hell, eilig‘, vgl. Bystritza) steht für:
 einen rechten Nebenfluss des Șieu in Rumänien, siehe Bistrița (Șieu)

Orte:
 einen Stadtteil von Salgótarján in Ungarn, siehe Beszterce-lakótelep
 eine Stadt im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien, siehe Bistrița
 Beszterce-Bánya, eine Stadt in der Slowakei, siehe Banská Bystrica
 Pozsony-Beszterce, einen Stadtteil von Bratislava (Pressburg) in der Slowakei, siehe Záhorská Bystrica

Verwaltungseinheiten:
 Beszterce-Naszód, einen Kreis in Rumänien, siehe Kreis Bistrița-Năsăud
 Beszterce-Naszód, ehemaliges ungarisches Komitat

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)